ASF poate fi:

 Autoritatea de Supraveghere Financiară, agenție a Guvernului României
 Advanced Systems Format, format pentru fișiere pentru calculator
 Advantage Software Factory, companie de IT din România
 Asociația Studenților Fizicieni, asociația studenților fizicieni - Universitatea din Bucuresti